|}
Der Taroko-Express () ist eine Zugkategorie der Taiwanischen Eisenbahn (TRA). Der Zugname bezieht sich auf die Taroko-Schlucht im Taroko-Nationalpark, die eine der touristischen Haupt-Attraktionen Taiwans darstellt. Die Züge verwenden eine Neigetechnik, um auf der kurvenreichen Strecke höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Die Zugverbindung ging am 7. Mai 2007 in Betrieb.

Hauptzweck der Zugverbindung war die bessere eisenbahntechnische Erschließung der Ostküste Taiwans bzw. deren bessere Anbindung mit der Eisenbahn an die urbanen Zentren des Nordens und Westens. Durch die neue Verbindung wurde die Reisezeit zwischen Taipeh und Hualien von etwa 2 Stunden 45 Minuten auf bis zu unter 2 Stunden verkürzt (abhängig von der Zahl der Zwischenstopps).

Im Jahr 2013 wurde mit dem Puyuma-Express eine weitere Zugverbindung in Neigetechnik durch die Taiwanische Eisenbahn in Betrieb genommen.

Rollmaterial 
Für die kurvenreiche Strecke wurden sechs Triebzüge mit je acht Eisenbahnwagen einschließlich Triebwagen für insgesamt 78,4 Mio. US$ der japanischen Hersteller Marubeni und Hitachi angeschafft. Die Züge haben eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h und waren damit mehr als 10 Prozent schneller als der bisher eingesetzte herkömmliche Tzuchiang Express () der Taiwanischen Eisenbahn. Die höhere Reisegeschwindigkeit wurde zum einen durch das geringere Gewicht der Züge und zum anderen durch die Neigetechnik erreicht. Im Januar 2015 erhielt Hitachi eine weitere Bestellung von zwei kompletten Triebzügen (16 Fahrzeuge einschließlich der Triebköpfe).

Unfall 

Am 2. April 2021 ereignete sich ein schwerer Eisenbahnunfall, als der Schnellzug 408 des in Richtung Süden zwischen Taipeh und Taitung verkehrenden Taroko-Expresses bei der Einfahrt in einen Tunnel entgleiste. Bei dem Unfall starben 49 Personen und rund 210 wurden verletzt.

Einzelhinweise 

Schienenverkehr (Taiwan)
Zuggattung im Personenverkehr